Арнольды:

 Арнольды — дворянские роды.
 Арнольды — эстляндский дворянский род.